Finland puede hacer referencia a:

 el nombre en inglés para el país europeo de Finlandia;
 Finland (Minnesota), territorio no incorporado en Estados Unidos;
 Finland (Carolina del Sur), territorio no incorporado en Estados Unidos;
 Air Finland, aerolínea con sede en Helsinki;
 SS Finland, buque de la Red Star Line;
 Maxwell Finland (1902–1987), médico e investigación estadounidense.

Véase también